Борзовка — топоним в России:

Населённый пункт 
 Борзовка — деревня в Венёвском районе Тульской области.

Реки 
 Борзовка — река в Нижегородской области, приток реки Ржавка.
 Борзовка — река в Челябинской области, впадает в озеро Иртяш.